Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier II, se dispute du 13 au .

Meredith McGrath remporte le simple dames. En finale, elle bat Linda Wild, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1994
Eastbourne
Sport en Angleterre en 1994
Tennis en juin 1994